Agostinho Sarmento ist der Name folgender Personen:

* Agostinho Sarmento (Mautimut), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Agostinho Sarmento (Mau Tino) (* 1951), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Agustinho Manuel Sarmento (Manu Fuik), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist